El término San Josecito, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 San Josecito de Alajuelita, un distrito del cantón de Alajuelita, en la provincia de San José, de Costa Rica.
 San Josecito de San Rafael, un distrito del cantón de San Rafael, en la provincia de Heredia, de Costa Rica.
 La capital del Municipio Torbes (Táchira) del estado de Táchira en Venezuela.
 Deportivo España de San Josecito, un equipo de fútbol histórico de Costa Rica.